Anna Malova – modella russa;
Anna Malova – pallavolista russa.